Haist ist der Familienname folgender Personen:

 Jane Haist (1949–2022), kanadische Diskuswerferin und Kugelstoßerin
 Josef Haist (1894–1950), österreichischer Fußballspieler und -trainer